"Canale", que em Língua italiana significa canal,pode ser:
 Canale, comuna italiana do Piemonte
 Canale d'Agordo, comuna italiana do Vêneto
 Canale Monterano, comuna italiana do Lácio
 Canale 5, canal de televisão italiano

Ver também
 

Desambiguações de topônimos